Park Chul-woo (29 de setembro de 1965) é um ex-futebolista profissional sul-coreano, goleiro, atualmente treinador.

Carreira 
Park Chul-woo fez parte do elenco da Seleção Coreana de Futebol da Copa do Mundo de 1994.

Ligações externas
Perfil em Ogol

Futebolistas da Coreia do Sul
Futebolistas do Football Club Pohang Steelers
Futebolistas do FC Seoul
Futebolistas do Jeonnam Dragons
Futebolistas do Suwon Samsung Bluewings
Jogadores da Seleção Sul-Coreana de Futebol
Jogadores da Copa do Mundo FIFA de 1994
Treinadores de futebol da Coreia do Sul